Ludolf Kuster (1670-1716), philologue allemand ;
 Georg Gottfried Küster (1695-1776), historien allemand ;
 Heinrich Carl Küster, (1807-1876), malacologiste et entomologiste allemand ;
 Fritz Küster (1889-1966), pacifiste et journaliste allemand ;
 Brigitte Kuster (1959-), femme politique française.

Voir aussi 
 Landrath Küster, un voilier allemand.